Малък Купен може да се отнася за:
 Малък Купен – връх в Рила (2661 м)
 Малък Купен – връх в Калоферската планина (2100 м)
 Малък Купен – връх на Витоша (1650 м)